Echimyopodidae är en familj av spindeldjur. Echimyopodidae ingår i ordningen or, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Echimyopodidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Echimyopodidae